

Pessoas
 Vander Lee - cantor e compositor brasileiro
 Vander Luís dos Santos Loubet - político brasileiro do estado de Mato grosso do Sul

Localidades
 Vander (Carolina do Norte) - região censo-designada dos Estados Unidos

Desambiguação
Hipocorísticos